Onea ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Daniel Onea (* 1992), österreichischer Schwimmer im Behindertensport
 Edgar Onea Gáspár (* 1980), deutscher germanistischer Linguist